Hans Peschke ist der Name folgender Personen:

* Hans Peschke, eigentlicher Name von Harvey Patton (1923–1994), deutscher Schriftsteller
 Hans von Peschke (1927–2006), deutscher Architekt
 Hans-Peter von Peschke (* 1951), Schweizer Journalist und Buchautor